(Dieu, bénis la Lettonie) est l'hymne national de la Lettonie. La musique et les paroles sont de Kārlis Baumanis (Baumaņu Kārlis, 1834-1904).

Paroles

Liens externes 
 Enregistrement officiel.

Hymne national
Musique lettone
Symbole de la Lettonie